W Polsce
 Manasterz – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Wiązownica 
 Manasterz – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Jawornik Polski
 Manasterz – dawna gmina
 Manasterz – gromada
 Manasterz – wąskotorowy przystanek kolejowy Przeworskiej Kolei Dojazdowej na terenie Medyni Kańczuckiej

Zobacz też 
 Monasterz